Ха́нты-Манси́йск 2015 — четвёртый турнир серии Гран-при 2014—2015 годов, проходил в Ханты-Мансийске с 13 по 27 мая. Первые три места разделили Фабиано Каруана, Хикару Накамура и Дмитрий Яковенко. Согласно дополнительным показателям, первое место занял Дмитрий Яковенко. Фабиано Каруана и Хикару Накамура заняли первые два места в общем зачёте Гран-при и выходят в турнир претендентов.

Регламент 
 Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 61-го.
 Игровые дни: 14—17, 19—22, 24-26 мая. Выходные: 18, 23 мая.

Движение по турам

Таблица

Участники 

 Рейтинги даны на май 2015

Ссылки 
 Официальная страница
 The Week In Chess. Информация о турнире
 ChessPro. Информация о турнире
 Cretbook. Информация о турнире
	

Гран-при ФИДЕ
Май 2015 года
2015 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в России
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Спорт в России в 2015 году